Kapodakva ima više značenja:
 Kapodakva (Askoli Pičeno)
 Kapodakva (Frozinone)
 Kapodakva (L'Akvila)
 Kapodakva (Mačerata)
 Kapodakva (Peruđa)